2 miejscowości w Polsce: 
 Retków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice 
 Retków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów

Zobacz też: Retkowo